Lustenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Lustenberger (* 1987), Schweizer Fußballspieler
 Fabian Lustenberger (* 1988), Schweizer Fußballspieler
 Karl Lustenberger (* 1952), Schweizer Skisportler
 Ruedi Lustenberger (* 1950), Schweizer Politiker (CVP)
 Theresia Greter-Lustenberger (* 1941), Schweizer Künstlerin